Euricles d'Esparta, arquitecte espartà 
 Euricles, metge i escriptor grec
 Euricles d'Atenes, ventríloc i endeví.